Automate steht für:

 Automate (Tochter des Danaos), eine Danaide der griechischen Mythologie
 Automate (Beiname), eine Epiklese der Göttin Aphrodite in Ephesos
 Automate (Gattung), eine Gattung der Knallkrebse
 nach Plinius ein Name der Insel Hiera in der Bucht von Thera, siehe Hiera (Thera)

Siehe auch:
 Automat (Begriffsklärung)